Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Akron 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6-2, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Virginia Wade (semifinali)
 Virginia Wade (primo turno)
 Evonne Goolagong (Campionessa)
 Ol'ga Morozova (semifinali)

 Nancy Gunter (quarti di finale)
 Rosie Casals (semifinali)
 Wendy Overton (primo turno)
 Marcie Louie (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Akron 1976